Последний король Шотландии:

 «Последний король Шотландии» — роман Жиля Фодена.
 «Последний король Шотландии» — фильм Кевина Макдональда, экранизация романа.